Hierba de agua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lemna minor.
 El nombre común de la planta Potamogeton natans.
 El nombre común de la planta '''''Potamogeton polygonifolius.